

Patronyme 

 Claude Hurtubise (1914-1999), éditeur québécois ;
 Jacques Hurtubise (1939-2014), peintre québécois ;
 Jacques Hurtubise (1950-2015) alias Zyx, auteur de bandes dessinées, cofondateur du magazine Croc ;
 Jacques Hurtubise (1957-), mathématicien canadien ;
 Jim Hurtubise (1932-1989), pilote automobile américain ;
 Manuel Hurtubise, acteur, animateur de télévision et de radio québécois.

Autres 
 Éditions Hurtubise, fondées par Claude Hurtubise